Матчі у групі D чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 16 по 26 червня 2018 року. У групі виступали Аргентина, Ісландія, Хорватія та Нігерія. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Аргентина — Ісландія

Хорватія — Нігерія

Аргентина — Хорватія

Нігерія — Ісландія

Нігерія — Аргентина

Ісландія — Хорватія

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група D)  

Чемпіонат світу з футболу 2018